Henrik Eriksson (né le  à Västerhaninge en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière en club 
En 2008, il commence sa carrière avec le Djurgården Hockey dans l'Elitserien.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2008-2009 || Djurgårdens IF || Elitserien ||47 ||3 ||5 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2|2009-2010 || Djurgårdens IF || Elitserien ||34 ||0 ||4 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Mora IK || Allsvenskan ||22 ||1 ||5 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Mora IK || Allsvenskan || 52|| 12|| 10|| 22|| 91|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Mora IK || Allsvenskan || 52|| 10|| 9|| 19|| 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Djurgårdens IF || Allsvenskan || 52|| 8|| 8|| 16|| 12|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2013-2014 || Djurgårdens IF || Allsvenskan || 52|| 8|| 6|| 14|| 43|| 10|| 2|| 1|| 3|| 20
|-
|2014-2015 || Djurgårdens IF || SHL || 55|| 8||7 || 15|| 12|| 2|| 0||0 ||0 ||0
|-
| 2015-20168 || Djurgårdens IF || SHL || 52 || 1 || 1 || 2 || 16 || 8 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2016-2017 || Djurgårdens IF || SHL || 52 || 0 || 5 || 5 || 12 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2017-2018 || Djurgårdens IF || SHL || 52 ||7 ||6 ||13 || 8 ||	11 ||	0 || 0 ||0 ||	8
|-
| 2018-2019 || Djurgårdens IF || SHL || 43 || 6 ||6 ||12 || 6 ||	-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Djurgårdens IF || SHL || 49 || 6 ||4 ||10 || 22 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Djurgårdens IF || SHL || 52 || 1 ||5 ||6 || 38 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2021-2022|| Sport Vaasa || Liiga ||  ||

Notes et références 

Naissance en avril 1990
Naissance à Västerhaninge
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Mora IK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Sport Vaasa